Георгий Владимирович Попов (12 декабря 1912 года, Баку — 13 апреля 1974 год, Киев) — советский тяжелоатлет, 11-кратный чемпион СССР 1933-1947, призёр чемпионатов мира и Европы. Чемпион III Летней Рабочей Олимпиады в Антверпене (1937), Бельгия. Победитель и призёр зарубежных соревнований в Бельгии, Франции, Чехословакии, Финляндии.

Заслуженный мастер спорта СССР (1937), Заслуженный тренер СССР (1957), судья всесоюзной категории (1939), судья международной категории. Отличник физической культуры (1947).

Биография 
Родился в Баку, по одной из версий 22 января, по второй — 12 декабря 1911, либо 1912 года (имеются документы с разными датами, в том числе изменены были даты рождения и у его жены Поповой Алины Ивановны 1916 г.р., уроженки Кировоградской области, которая пасла гусей будучи пятнадцатым, самым младшим ребёнком в семье раскулаченных Макарченко, во время ссылки которых, её воспитывала тётя Фрося). Родители — Попов Владимир Игнатьевич, 1885 г.р., служащий 25-й пристани Каспийского пароходства «Русь», а после революции 1917 и до смерти в декабре 1941 года, начальника этой же пристани «Каспар»; мать, Варвара Калистратовна, 1886 г.р., умерла в марте 1964 года в Баку. Старший брат — Попов Виктор Владимирович (1908-1939) работал в Институте нефтяной промышленности в Баку.

Со средней школы Георгий увлекался спортивными играми, плаванием, гимнастикой, борьбой.

Позднее, когда он начал работать на танкере в качестве техника-электрика, уходя в плавание, никогда не расставался с пудовыми и двухпудовыми гирями. В свободное от работы время занимался так называемым поднятием тяжестей, потому как понятия «тяжелая атлетика» в те годы ещё не существовало.

В 1924 году вступил в Секцию союза водников Каспийского района. В 1926 году стал студентом БЭСТ на электротехническом отделении. В 1928 году начал заниматься тяжелой атлетикой, занимается под руководством тренера Есаяна. В 1929 году он становится инструктором СО «Водник», 20 мая 1929 года вступил в Союз горнорабочих СССР. Окончил Бакинский индустриальный техникум со специальностью «техник-электрик», с 10 июня 1931 года работал на заводе судостроительного ремонта им. Парижской коммуны. 10 марта 1930 года атлет получил майку «Динамо».

В январе стал электриком теплохода «Профинтерн». В 1932 году принимал участие в гиревых соревнованиях, проходивших в Ростове. В 1932 году в г. Харькове (21 марта) установил первый всесоюзный рекорд в рывке — 79 кг.(категория 58 кг). Выступил на Закавказских соревнованиях в Сухуми 26 сентября 1933 года. 12 июня в Минске — участник праздника, посвященного 10-летию физкультурной организации БССР и первенства «Спартака». В Ереване 17 июня, становится чемпионом СССР.

Вскоре переезжает в Харьков, а в 1934 году перебирается в Киев, становится бессменным капитаном сборной команды Украинской ССР — «Железным капитаном». В том же 1934 году Георгий Попов, первым в мире применил «Разножку Попова» - технику «низкого седа», которая ныне является общепринятой. В июне, в Сталино, на соревнованиях, проходящих в городском драматическом театре («слет сильнейших тяжелоатлетов страны»), Попов первым в СССР превысил официальный мировой рекорд австрийца Франца Яниша, вырвав двумя 98,2 против 95,5 и в этом же году на первенстве СССР в Москве снова превышает мировой рекорд в рывке — 98,8 кг. В 1937 году ему одному из первых было присвоено звание Заслуженный мастер спорта СССР. 14 сентября 1940 года чемпион и рекордсмен общества «Спартак» Георгий Попов от Киевской области выступает на первой Республиканской спартакиаде по тяжелой атлетике.

Выступления на помосте завершил в 1963 году в 51-летнем возрасте. После окончания спортивной карьеры Попов начал тренерскую работу, с мая 1952 года до января 1964 года руководил домом физкультуры в Киеве и был тренером городского спорткомитета, а после объединения подведомственной организации городского совета Союза — заместителем директора комплексной спортивной базы.

В 1957 году получил звание заслуженного тренера СССР. Среди воспитанников - Григорий Новак, Моисей Касьяник, Петр (Пинхас) Киршон, Михаил Кемель, Александр Донской, Аркадий Касперович, Ефим Хотимский, Александр Конкин.

 победитель III Всемирной Рабочей Олимпиады
 Чемпион СССР (1933—1947 годы)
 Победитель и призёр всех международных и отечественных соревнований 1935 г. (Франция, Бельгия), 1937 г. (Франция, Бельгия), 1946 г. (Чехословакия, Франция, Финляндия), 1947 г. Финляндия.
 300 рекордов Украины
 126 рекордов СССР
 79 рекордов мира

Награды 
 орден знак Почёта (22.07.1937, № 028595)

Примечания

Ссылки 
 
 http://www.chidlovski.net/liftup/l_athleteResult.asp?a_id=824 
 Д. А. Майборода. Семья Попова

Тяжелоатлеты СССР
Тяжелоатлеты Украины
Чемпионы СССР по тяжёлой атлетике
Заслуженные мастера спорта СССР
Заслуженные тренеры СССР
Судьи СССР по тяжёлой атлетике
Судьи всесоюзной категории
Отличники физической культуры и спорта